Аль-Хади
 Муса аль-Хади (764—786) — багдадский халиф из династии Аббасидов.
 Али аль-Хади (835—868) — десятый шиитский имам.
 Али аль-Хади ибн Низар (1076—1136) — 20-й исмаилитский-низаритский имам.